Prognathodes är ett släkte av fiskar. Prognathodes ingår i familjen Chaetodontidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Prognathodes